Puolimatkansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halvvägsholmen, ö, Nyland, Helsingfors, 
 Haapasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 62,83, long 24,82), 
 Puolimatkansaari (ö i Finland), Birkaland, Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar